Borden steht für:

Personen

als Familienname:
 Amanda Borden (* 1977), US-amerikanische Turnerin
 Charles Edward Borden (auch: Carl Borden; 1905–1978), amerikanisch-kanadischer Archäologe deutscher Abstammung
 Gail Borden (1801–1874), US-amerikanischer Unternehmer
 Gail Borden (Eiskunstläufer) (1907–1991), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Frederick William Borden (1847–1917), kanadischer Politiker
 James W. Borden (1810–1882), US-amerikanischer Diplomat
 Lizzie Borden (1860–1927), amerikanische mutmaßliche Mörderin
 Lizzie Borden (Regisseurin) (* 1958), amerikanische Regisseurin
 Lynn Borden (1939–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathaniel B. Borden (1801–1865), US-amerikanischer Politiker
 Olive Borden (1906–1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Borden (1854–1937), kanadischer Politiker, Premierminister
 Simeon Borden (1798–1856), US-amerikanischer Erfinder, Ingenieur und Vermesser (Borden Base Line)
 Steven James Borden (* 1959), US-amerikanischer Wrestler, siehe Sting (Wrestler)
 William Whiting Borden (1887–1913), US-amerikanischer christlicher Missionar in Nordchina

als Vorname:
 Borden Chase (1900–1971), US-amerikanischer Drehbuchautor

Borden ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten:
 Borden (Indiana), im Clark County
 Borden (Kalifornien), im Madera County
 Borden (New York), im Steuben County
 Borden (South Carolina), im Sumter County
 Borden (Texas), im Colorado County
 Borden (Utah), im Millard County
 Borden Estate, im Ulster County, New York
 Borden Heights, im Cumberland County, North Carolina
 Borden Homes, im Wayne County, North Carolina
 Borden Shaft, im Allegany County, Maryland
 Borden Springs, im Cleburne County, Alabama
 Borden Village, im Sullivan County, Tennessee
 Borden Wheeler Springs, im Cleburne County, Alabama
 Borden County, Verwaltungseinheit in Texas

In Kanada:

 Borden (Ontario), ein Ort in der Provinz Ontario
 Borden (Saskatchewan), ein Dorf in der Provinz Saskatchewan

Im Vereinigten Königreich:

 Borden (Kent), England

Sonstiges:
 Borden Island, Insel im kanadisch-arktischen Archipel
 Borden-Halbinsel, eine Halbinsel in Kanada
 Borden Branch, Fließgewässer im Lawrence County, Alabama
 Borden Marsh Run, Fließgewässer im Warren County, Virginia
 Borden Pond, See im Chenango County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Borden Farm, in Portsmouth, Rhode Island, ID-Nr. 07000528
 Borden Flats Light Station, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 87001528
 Borden House, in Prairie Grove, Arkansas, ID-Nr. 77000278
 Borden Institute, in Borden, Indiana, ID-Nr. 73000030
 Borden Manufacturing Company, in Goldsboro, North Carolina, ID-Nr. 04001583
 Borden Milk Co. Creamery and Ice Factory, in Tempe, Arizona, ID-Nr. 84000171
 Borden Mines Superintendent's House, in Frostburg, Maryland, ID-Nr. 84001322
 Borden Oaks, in Greensboro, Alabama, ID-Nr. 94000685
 Borden Powdered Milk Plant, in Fayetteville, Tennessee, ID-Nr. 88001060
 Borden-Pond House, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000590
 Borden-Winslow House, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000632

Siehe auch:
 Borden Lake
 Bordon